Federico Francisco III (19 de marzo de 1851 - 10 de abril de 1897) fue el penúltimo Gran Duque de Mecklemburgo-Schwerin.

Biografía 

Nació en el Castillo de Ludwigslust como hijo de Federico Francisco II, Gran Duque de Mecklemburgo-Schwerin, y su primera mujer, la princesa Augusta de Reuss-Köstritz. Sucedió a su padre como Gran Duque el 15 de abril de 1883.

Era asmático, y desde su juventud estaba afectado de graves dificultades para respirar. El Gran Duque no podía vivir en el Norte de Europa y tuvo que hacerlo a orillas del Mar Mediterráneo, donde gracias al clima templado podía hacer frente a su enfermedad.

Murió el 10 de abril de 1897. Su muerte estuvo envuelta en un halo de incertidumbre, pues aunque inicialmente se informó que se había suicidado arrojándose desde lo alto de la terraza de su magnífica villa de Cannes, Villa Wenden, según el informe oficial, el Gran Duque se encontraba en el jardín cuando comenzó a experimentar dificultades respiratorias. Parece ser que  comenzó a deambular y que, desorientado, se cayó desde un muro. Fue sucedido por su hijo Federico Francisco IV, quien se convertiría en el último Gran Duque de Mecklemburgo-Schwerin a pesar de que el Duque Juan Alberto de Mecklemburgo-Schwerin actuó como regente hasta que Federico Francisco IV alcanzó la mayoría de edad.

Matrimonio y descendencia 

Contrajo matrimonio con la Gran Duquesa Anastasia Mijáilovna de Rusia (1860-1922) en San Petersburgo el 24 de enero de 1879. Fruto de este matrimonio nacieron tres hijos:

 Alejandrina (1879-1952), casada con el Rey Cristian X de Dinamarca.
 Federico Francisco IV (1882-1945).
 Cecilia (1886-1954), casada con el príncipe Guillermo de Prusia.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:
Honores alemanes

Honores extranjeros

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Gran Duque de Mecklemburgo-Schwerin
Personas LGBT de Alemania
Realeza LGBT
Casa de Mecklemburgo-Schwerin
Nobles de Alemania del siglo XIX
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de cuarta clase de la Orden de San Jorge
Caballeros con cadena de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Condecorados con la segunda clase de la Cruz de Hierro
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Grandes cruces de la Orden de la Fidelidad
Grandes cruces de la Orden de Luis
Grandes cruces de la Orden del Halcón Blanco
Grandes maestres de la Orden de la Corona wéndica
Historia LGBT de Alemania